Junge kan som auktorsförkortning betyda:

 George Christoffel Alexander Junge
 Paul Junge

Robotskapade auktorsförkortningar